

Patronyme 

 Ljubiša Beara (1939-2017), colonel serbe de Bosnie qui a participé au massacre de Srebrenica ;
 Vladimir Beara (1928-2014), footballeur yougoslave de nationalité croate.

Toponymie 

 Péninsule de Beara, la plus méridionale des grandes péninsules de la côte sud-ouest de l'Irlande.